Meteor ist der Name einer Serie von polnischen Höhenforschungsraketen zur Untersuchung der Hochatmosphäre, die zwischen 1963 und 1974 gebaut wurden.

Versionen 
Es gab insgesamt 4 Typen der Meteor, und zwar die Meteor 1, Meteor 2H, Meteor 2K und Meteor 3.
 Die Meteor 1 war eine einstufige Rakete mit einer Gipfelhöhe von 40 Kilometern, einem Startschub von 14 kN, einem Durchmesser von 12 Zentimetern und einer Länge von 2,5 Metern.
 Die Meteor 2H war eine einstufige Rakete mit einer Gipfelhöhe von 68 Kilometern, einem Startschub von 24 kN, einem Durchmesser von 35 Zentimetern und einer Länge von 4,5 Metern.
 Die Meteor 2K war eine zweistufige Rakete mit einer Gipfelhöhe von 90 Kilometern, einem Startschub von 52 kN, einem Durchmesser von 35 Zentimetern und einer Länge von 4,3 Metern. Sie war die größte in Polen entwickelte zivile Rakete.
 Die Meteor 3 war eine zweistufige Rakete, die aus zwei Meteor-1-Raketen zusammengesetzt war. Sie hatte einen Startschub von 14 kN, einen Durchmesser von 12 Zentimetern, eine Länge von 4,3 Meter und eine Gipfelhöhe von 65 Kilometern.

Einsatz 
Gestartet wurden die Meteor-Raketen auf den an der Ostseeküste gelegenen Truppenübungsplätzen Łeba und Ustka, fünf Exemplare der Meteor 1 wurden zu Beginn der 1970er Jahre des von der Halbinsel Zingst aus gestartet.

Startliste 
Unvollständige Liste der Starts der Meteor-Rakete

Weblinks 
 
 
 

Höhenforschungsrakete